Ďurková – szczyt w Niżnych Tatrach na Słowacji
 Ďurková – wieś  kraju preszowskim, powiecie Lubowla na Słowacji
 Ďurková – przystanek kolejowy we wsi Ďurková
 Ďurková – nazwisko kobiece na Słowacji